Атпара:
 Атпара — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Атпара — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Нетрокона.